Die zweite Austragung der IFA Fistball World Tour Finals fand von 13. bis 15. September 2019 statt. Austragungsort der Finals war Salzburg.

Vergabe 
Am 23. Oktober 2018 gab der Internationale Faustballverband die Vergabe der zweite IFA Fistball World Tour Finals bekannt.

Teilnehmer 
Qualifiziert waren die sechs Meister der kontinentalen Regionen Afrika, Asien, Australien/Ozeanien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Dazu waren die beiden besten Mannschaften der IFA Fistball World Tour 2018 teilnahmeberechtigt. Verzichtet der Meister einer kontinentalen Region auf die Teilnahme, wird das Feld mit der bestplatzierten, nicht qualifizierten Mannschaft der IFA Fistball World Tour 2018 aufgefüllt.

World Tour Finals Männer

Teilnehmer

Spielplan

Übersicht

Ergebnisse

1. Runde

2. Runde

Halbfinale

Platzierungsspiele

Platzierungen

World Tour Finals Frauen

Teilnehmer

Weblinks 
 IFA Fistball World Tour Finals (fistball-worldtour.com)

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Salzburg
Faustballveranstaltung 2019
Faustballwettbewerb in Österreich